Enantiulus är ett släkte av mångfotingar som beskrevs av Carl Graf Attems 1894. Enantiulus ingår i familjen kejsardubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Kejsardubbelfotingar
Enantiulus